Emil Lőrincz – ex calciatore ungherese
 Ilona Lőrincz – ex cestista ungherese
 Márton Lőrincz – lottatore ungherese, specializzato nella lotta greco-romana
 Tamás Lőrincz – lottatore ungherese, specializzato nella lotta greco-romana
 Viktor Lőrincz – lottatore ungherese, specializzato nella lotta greco-romana